Akademia Ekonomiczna w Katowicach, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 zobacz też:  publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce